Спурій Сервілій () — преномен і номен імені діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Сервіліїв:
 Спурій Сервілій Структ — військовий трибун з консульською владою 368 року до н. е.
 Спурій Сервілій Пріск — список діячів, які мали ще однаковий когномен Пріск.